Osoby o tym nazwisku:
 Fiodor Goriaczew – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Jurij Goriaczew – radziecki i rosyjski polityk
 Michaił Goriaczew – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa